Propeler se lahko nanaša na:
letalski vijak
ladijski vijak
 vijak osnih ventilatorjev.